Bootblock oder Boot Block steht für:

 Wiederherstellungsbereich in einem BIOS für PCs, siehe BIOS #Bootblock
 Boot Block als Synonym für Bootsektor bei Apple-Computern, siehe Bootsektor #Gebräuchliche Bootsektoren